Основна стаття Вімблдонський турнір 2016

Чемпіоном Вімблдону 2015 року був серб Новак Джокович. У 2016-му він поступився в третьому колі американцю Сему Кверрі в чотирьох сетах. Чемпіоном турніру 2016  став британець Енді Маррі. Для нього це друга Вімблдонська перемога і третій титул Великого шолома. 

Україну в турнірі представляли Олександр Долгополов, Сергій Стаховський та Ілля Марченко. У першому колі Стаховський виграв у трьох сетах у японця Йосіхіто Нісіоки, Долгополов у чотирьох сетах переміг Євгена Донського з Росії, а Марченко поступився в трьох сетах французу Жульєну Беннето. У другому колі Стаховський поступився хорвату Маріну Чиличу, а Долгополов — британцю Деніелу Евансу.

Сіяні гравці 

  Новак Джокович (3 коло) 
  '''Енді Маррі (чемпіон)
  Роджер Федерер (півфінал) 
  Стан Вавринка (2 коло)
   Нісікорі Кей (4 коло, травма)
  Мілош Раонич (фінал)
  Рішар Гаске (4 коло, травма)
  Домінік Тім (2 коло)
  Марін Чилич (чвертьфінал)
  Томаш Бердих (півфінал) 
  Давід Гоффен (4 коло)
  Джо-Вілфрід Тсонга (чвертьфінал)
  Давид Феррер (2 коло)
  Роберто Ботіста Агут  (3 коло)
  Нік Кирйос (4 коло)
  Жиль Сімон ''(2 коло)

  Гаель Монфіс (1 коло)
  Джон Ізнер (4 коло)
  Бернард Томич (4 коло)
  Кевін Андерсон (1 коло)
  Філіпп Кольшрайбер (1 коло)
  Фелісіано Лопес (3 коло)
  Іво Карлович (2 коло)
  Александер Цвереф (3 коло)
  Віктор Троїцький  (2 коло)
  Бенуа Пер  (2 коло)
  Джек Сок (3 коло)
  Сем Кверрі (чвертьфінал)
  Пабло Куевас (1 коло)
  Олександр Долгополов (2 коло)
  Жоан Соуза (3 коло)
  Люка Пуй (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Вімблдонський турнір
2016 у тенісі